III Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу проводился с 5 по 14 июня 2015 года в финском Сало.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Протокол

Спорт в Финляндии в 2015 году
Июнь 2015 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Пауэрлифтинг
Чемпионаты мира по пауэрлифтингу